Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von 1888 fand am 6. November 1888 statt. Präsident Grover Cleveland erhielt die größere Anzahl an Wählerstimmen. Jedoch gewann der republikanische Herausforderer Benjamin Harrison 233 Wahlmännerstimmen im Gegensatz zu 168, die Cleveland bekam. Somit hatte Harrison die Wahl für sich entschieden. 

Zwölf Jahre zuvor, in der Wahl im Jahr 1876, war genau der gleiche Fall eingetreten, dass der Präsident nicht die Volksmehrheit erhielt, sondern nur durch eine Mehrheit von Wahlmännern gewählt wurde. Vergleichbares gab es erst wieder 112 Jahre später bei der Wahl im Jahr 2000.

Kandidaten 
Demokratische Partei

Die Demokraten nominierten ohne Gegenkandidaten den Amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten Grover Cleveland erneut als Kandidat für die Präsidentschaft. Sein Mitkandidat wurde Allen Thurman, der vorherige Vizepräsident starb während seiner Amtszeit.

Republikanische Partei

Die Republikaner übergingen bei ihrem Nominierungsparteitag den Frontrunner John Sherman, der vielen Delegierten als zu radikal erschien. An seiner Statt wurde Benjamin Harrison im 8. Wahlgang nominiert, dem Enkel des vormaligen Präsidenten William Henry Harrison. Sein Mitkandidat war Levi P. Morton.

Ergebnis 

Bei der Wahl konnte Amtsinhaber Cleveland etwa 90.000 Stimmen mehr erreichen als sein republikanischer Konkurrent Benjamin Harrison. Trotzdem gelang es Harrison, eine Mehrheit im Wahlmännergremium zu erhalten, insbesondere da er im Staat New York mit einem Vorsprung von circa 15.000 Stimmen siegte. Zuvor hatten die Demokraten bei der Wahl 1884 New York für sich entscheiden können.

Ferner gelang es noch den Kandidaten Clinton B. Fisk von der Prohibition Party und Alson Streeter von der Union Labor Party, nennenswerte Ergebnisse zu erzielen. Beide Kandidaten vermochten es jedoch nicht, Staaten für sich zu entscheiden und blieben im Wahlmännergremium damit stimmenlos.

Ergebnisse in den Staaten 
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der drei stimmenstärksten Kandidaten (in Prozent) in den einzelnen Bundesstaaten aufgelistet.

Literatur 
 Donald Richard Deskins, Hanes Walton, Sherman C. Puckett: Presidential Elections, 1789-2008: County, State, and National Mapping of Election Data. University of Michigan, Ann Arbor 2010, ISBN 978-0-472-11697-3, S. 239–247 (= Kapitel 28: Benjamin Harrison’s Election.).
 Charles W. Calhoun: Minority Victory: Gilded Age Politics and the Front Porch Campaign of 1888. University Press of Kansas, Lawrence 2008, ISBN 978-0-7006-1596-4.

Weblinks 

Ergebnis der Präsidentschaftswahl 1888 

1888
Vereinigte Staaten
Benjamin Harrison
Grover Cleveland
Geschichte der Vereinigten Staaten (1865–1918)